II. Boleszláv, más néven Jámbor Boleszláv (), (932 – 999. február 7.) Csehország fejedelme 967-től haláláig; sikeresen folytatta elődje művét, tovább szilárdította a csehek hatalmát a többi csehországi törzs felett, és kolostorokat, apácazárdákat, templomokat építtetett.

Élete 
I. Boleszláv fiaként született.  Sok érdemet szerzett a keresztény egyház szervezése körül és közreműködött a prágai püspökség megalapításában 973-ban vagy 974-ben vagy 976-ban, a mainzi érsekek egyházi fennhatósága alatt. 995-ben Bibitz fellegvár bevétele után hitszegő módon ugyan, de teljesen szétverte a Slavník-(Slavnikovec)-család, a Přemysl-dinasztia egyetlen csehországi hercegi rangú vetélytársának hadát. Általában lojális volt hűbéruraihoz, I., II. és III. Ottó német császárokhoz, akiket támogatott a lengyel fejedelmekkel szemben, habár Bajorország lázadó hercegének, Civakodó Henriknek nyújtott segítsége miatt II. Ottó büntető hadjáratot vezetett ellene 975-ben és 977–978-ban.

Családfa

Jegyzetek

További információk

Kapcsolódó szócikkek 
Csehország uralkodóinak listája
Cseh fejedelmek és királyok családfája

Cseh uralkodók
Přemysl-ház
932-ben született személyek
999-ben elhunyt személyek